Time Out může být:

 Time Out (album) – album Dave Brubecka z roku 1959
 Time Out (časopis) – britský časopis
 Time Out (film, 1998) – film z roku 1998
 Time Out (film, 2001) – film z roku 2001
 Time Out (film, 2004) – film z roku 2004
 Time out – pořad České televize o basketbalu, volejbalu a házené, vysílaný v letech 2000–2013
 TIMEOUT je americká oděvní firma vzniklá roku 1992 v Los Angeles
 timeout – v telekomunikacích, informatice apod. časový limit pro vykonání nějaké operace